Uma máquina calculadora é uma máquina projectada para lidar com cálculos (ou seja, computações); a mais famosa (esquematizada nos anos 1840, embora nunca tenha sido construída durante a vida de seu inventor), foi o Engenho analítico do cientista britânico Charles Babbage.

Máquinas calculadoras não devem ser confundidas com máquinas de somar, que lidam apenas com somas.

Ver também
Calculadora
Engenho analítico
IBM CPC

Ligações externas
 

 
História da informática